Кавасаки Дайси (), также Хэйкэн-дзи () — буддийский храм в Кавасаки, Япония. Основан в 1128 году, служит штаб-квартирой секты Тисан () буддийской школы Сингон. Кавасаки Дайси — популярное место для хацумодэ (первое посещение места поклонения в новом году). В 2006 году хацумодэ здесь провели 2,72 миллиона человек, третье место в Японии и первое в префектуре Канагава. В 2016 году храм сделал приготовления для того, чтобы принять 3 миллиона посетителей в тот же период. Keikyu Corporation, старейшая железнодорожная комания в регионе Канто, начала работу в январе 1899 года с целью доставки пассажиров к Кавасаки Дайси из Токио.

Официально Хэйкэн-дзи носит название Конгосан Киндзёин Хэйкэн-дзи ().

Примечания

Ссылки 
 Kawasaki Daishi Heikenji Temple 

Буддийские храмы Японии
Культовые сооружения префектуры Канагава
Кавасаки (город)
1128 год в Японии